Синдзё:
 Синдзё — город в Японии, расположенный в префектуре Ямагата.
 Синдзё — село в Японии, расположенное в префектуре Окаяма.
 Синдзё — бывший город в Японии, располагавшийся в префектуре Нара.
 Синдзё, Маю — японская мангака, работающая в жанре сёдзё.